Langengraben ist ein Gewässername:

  Langengraben (Insenbach), rechter Zufluss des Insenbachs vor Grombach, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Langengraben (Klemmbach), rechter Zufluss des Klemmbachs bei Badenweiler-Schweighof, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Langengraben (Milz), rechter Zufluss der Milz (Fluss) bei Irmelshausen, Gemeinde Höchheim,  Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Langengraben (Rinna), rechter Zufluss der Rinna bei Hohenstadt, Gemeinde Ahorn, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, die in die Kirnau mündet
 Langengraben (Simmi), rechter Zufluss der Simmi bei Haag, Gemeinde Sennwald, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen
 Langengraben (Wollenbach), zwei linke Zuflüsse des Wollenbachs in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Langengraben (Wollenbach, Wollenberg), Zufluss vor Wollenberg, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn
 Langengraben (Wollenbach, Bargen), Zufluss vor Bargen, Gemeinde Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis

Siehe auch:
 Langenbach
 Langgraben